IV Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego – Pierwszego Króla Polski odbył się 4 czerwca 2011. Turniej wygrał Emil Sajfutdinow.

Wyniki 
 4 czerwca 2011 (sobota), Gniezno
 Widzów - 10.000 (komplet)
 NCD - 62,62 s. (rekord toru) - Mirosław Jabłoński
 Sędzia - Krzysztof Meyze (Wtelno) 

Bieg po biegu:
 (63,16) Sajfutdinow, Janowski, Gomólski, Ljung
 (63,14) Gollob, Nicholls, Woffinden, Jonsson
 (62,62) - rekord toru / M. Jabłoński, G. Łaguta, Pedersen, Hancock
 (63,09) K. Jabłoński, Crump, Hampel, A. Łaguta
 (63,72) Hancock, Gollob, K. Jabłoński, Janowski
 (64,40) G. Łaguta, Woffinden, Gomólski, A. Łaguta (d)
 (63,53) Ljung, Jonsson, M. Jabłoński, Crump
 (62,97) Hampel, Sajfutdinow, Nicholls, Pedersen
 (63,81) Janowski, M. Jabłoński, Woffinden, Hampel (d)
 (64,23) Gollob, Crump, Pedersen, Gomólski
 (64,69) Ljung, Nicholls, A. Łaguta, Hancock
 (64,37) Jonsson, Sajfutdinow, G. Łaguta, K. Jabłoński
 (65,38) Jonsson, A. Łaguta, Janowski, Pedersen (d4)
 (65,19) Nicholls, M. Jabłoński, K. Jabłoński, Gomólski
 (64,47) Gollob, Hampel, G. Łaguta, Ljung
 (64,75) Hancock, Sajfutdinow, Woffinden, Crump
 (65,34) Janowski, Crump, Nicholls, G. Łaguta
 (65,59) Hancock, Jonsson, Hampel, Gomólski
 (65,25) Woffinden, Ljung, K.Jabłoński, Fajfer
 (65,22) Sajfutdinow, Gollob, A. Łaguta, M.Jabłoński 
 (FINAŁ) (63,84) Sajfutdinow, Gollob, Jonsson, Hancock

Bibliografia 
 Emil Sajfutdinow zwyciężył w Gnieźnie (wyniki)

2011
2011 w sporcie żużlowym
2011 w polskim sporcie